Carlijn (boek), de titel van een boek over een tiener, geschreven door Lily van der Velde
Carlijn (voornaam), een meisjesnaam, afgeleid van Karel
Karlijn, een van de dochters in de strip Jan, Jans en de kinderen

Aardrijkskunde 
 Karlijn (rivier)